Schweiziska superligan 2005/2006 var den 109:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Basel var inför säsongen regerande mästare, Zürich vann ligan och tog sin 10:e titel.

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2005/2006
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005 i Schweiz
2006 i Schweiz